

Ítélet 
 Ítélet, jogi fogalom, bírói döntés, judícium, végzés, határozat, verdikt
 Ítélet, ítéletlogikai alapfogalom
 Ítélet, Ítéletnap, a bibliai Utolsó ítélet

Irodalom

 Ítélet (1958), Agatha Christie színdarabja

 Ítélet (1985), Alan Dean Foster regénye, eredeti címe: Sentenced to Prism, fordította Prince L.
Film
 Ítélet (1970), magyar film a Dózsa György-féle parasztfelkelésről Kósa Ferenc rendezésében
 Ítélet (1974), francia-olasz film André Cayatte rendezésében
 Ítélet (2001), (Judgment)
Folyóirat
 Ítélet,  bűnügyi hetilap, 1946 előtt: Népbírósági Közlöny
 Ítélet, a PPKE JÁK hivatalos kari hallgatói lapja

Az ítélet 
Irodalom
 Az ítélet (1912), Franz Kafka regénye
Film
 Az ítélet (1946), Don Siegel filmje
 Az ítélet (1959), Jean Valère filmje
 Az ítélet (1982), Sidney Lumet filmje
 Az ítélet (2003), Norman Jewison filmje